El término Pias puede referirse a:

 Plan de ahorro sistemático, un producto de ahorro/jubilación creado para complementar la pensión pública aprovechando la reforma del IRPF 2007.
 Plataforma itinerante de acción social, un tipo de embarcación fluvial creado por el gobierno peruano para atender poblaciones alejadas de su Amazonía.
 Pías, municipio de la provincia de Zamora, España.